A 2002. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 12-én rendezték a Soldier Hollow síközpontban. Az aranyérmet az észt Andrus Veerpalu nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F15